Taillebourg (Charente-Maritime), commune française de la Charente-Maritime dans la région Nouvelle-Aquitaine
 Taillebourg (Lot-et-Garonne), commune française de Lot-et-Garonne dans la région Nouvelle-Aquitaine
 Ponlat-Taillebourg, commune française de la Haute-Garonne dans la région Occitanie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France